Малая Лука () — село,
Малолукский сельский совет,
Гусятинский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6121684501. Население по переписи 2001 года составляло 446 человек.

Является административным центром Малолукского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла 
Кокошинцы и
Монастыриха.

Географическое положение 
Село Малая Лука находится на правом берегу реки Збруч,
выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Фащевка (Подволочисский район),
ниже по течению на расстоянии в 3 км расположено село Кокошинцы,
на противоположном берегу — сёла Постоловка (Волочисский район) и Зайчики (Волочисский район).

История 
 1564 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Дом культуры.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания